

Persone
 Alberto Cibrario – medico e pittore italiano
 Benedetta Cibrario – scrittrice italiana
 Giacinto Cibrario – avvocato, docente e politico italiano
 Francesco Cibrario – calciatore italiano
 Luigi Cibrario – storico, numismatico, magistrato e politico italiano
 Maria Cibrario Cinquini – matematica italiana

Altro
 Commissione Cibrario – commissione riguardante gli archivi italiani e le biblioteche governative
 Rifugio Luigi Cibrario – rifugio alpino situato nel comune di Usseglio, in Valle di Viù, nelle Alpi Graie